Бхангура — топоним.

 Бхангура — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Бхангура — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Пабна.